Jernved (plaats), plaats in Denemarken
 Jernved (parochie), parochie in Denemarken